EDIN steht für:
 Bahnhof Dinslaken (DS100-Code), Bahnhof im Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Edin steht für:
 Edin, skandinavischer Familienname und bosnischer Vorname; zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Eden

Abkürzung